Mistrzostwa Europy U-16 w piłce nożnej 1996 odbyły się w terminie 29 kwietnia - 11 maja 1996 w Austrii.

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Ćwierćfinał

Półfinał

Mecz o trzecie miejsce

Finał

Zobacz też 
 Mistrzostwa Europy U-16/U-17 w piłce nożnej
 Mistrzostwa Europy U-18 w piłce nożnej
 Mistrzostwa Europy U-19 w piłce nożnej
 Mistrzostwa Europy U-21 w piłce nożnej

Mistrzostwa Europy U-17 w piłce nożnej
1996 w piłce nożnej
Piłka nożna w Austrii
1996 w Austrii